Кленау () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кленау, Иоганн фон (1758—1819) — австрийский генерал от кавалерии, участник Наполеоновских войн.
 Кленау, Пауль фон (1883—1946) — датский композитор и дирижёр немецкого происхождения.